Gnadendorf heißen folgende Orte:
 Gnadendorf, Gemeinde mit gleichnamigem Hauptort in Niederösterreich
 Gnadendorf, 1938 bis 1945 trug die tschechische Gemeinde Milostín diesen eingedeutschten Namen
 Gnadendorf, ehemals eine Ortschaft nahe bei Chojnów (Haynau) im heutigen Polen
 Gnadendorf, deutscher Name der Ortschaft Studené (ungar. Hideghet) in der Slowakei, nahe Most pri Bratislave
 Gnadendorf, ehemals Ortschaft nahe bei Gottschee; heute im slowenischen Ort Kočevje (Gottschee) aufgegangen